Иван Тодоров Герман е български възрожденец, търговец, собственик на търговска кантора във Влашко.

Биография 
Иван Герман е роден около 1790 година в Банско. Брат е на Михаил Герман и Лазар Герман. С братята си откриват в Букурещ търговската и банкерска къща „Братя Германи“, която има клонове във Виена и Венеция. Икономически съветник е на сръбския княз Милош Обренович.

Иван Герман поддържа контакти с братовчед си Неофит Рилски и подпомага финансово развитието на българската просвета.

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Родени в Банско
Български предприемачи от Македония
Български търговци